Чесно́к — многозначный термин.
 Чеснок () — вид травянистых растений рода лук (Allium), также пищевой продукт и приправа.
 Чеснок — военное заграждение.

Топоним 
 Чеснок — бывшая деревня в России, в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Фамилия 
 Чеснок — дворянский род.

 Чеснок, Валерий Фёдорович (род. 1942) — советский и российский учёный-историк.
 Чеснок, Евстафий Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8488; 26 ноября 1850.
 Чеснок, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5656; 29 ноября 1837.

См. также 
 Чесноки
 Чесноков
 Чёрный чеснок